W eliminacjach do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1986 strefy OFC wzięły udział 2 reprezentacje z Oceanii i dwie z Azji. Zwycięzca rozegrał baraż z druga drużyną grupy G eliminacji strefy UEFA.

Przebieg eliminacji

Baraż z drugą drużyną grupy G 

Eliminacje do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1986
1985 w Oceanii